Салмручей — ручей в России, протекает по территории Чёлмужского сельского поселения Медвежьегорского района и Валдайского сельского поселения Сегежского района Республики Карелии. Длина ручья — 13 км.

Ручей берёт начало из Салмозера.

Течёт преимущественно в северном по заболоченной местности.

Ручей в общей сложности имеет пять притоков суммарной длиной 20 км.

Втекает на высоте ниже 116,2 м над уровнем моря в реку Вожму, которая, в свою очередь, впадает в Выгозеро.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001212202000005551.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Вожмы
Реки Сегежского района
Реки Медвежьегорского района